Jan Loboda, slovenski hokejist, * 14. februar 1986, Ljubljana.

Loboda od sezone 2009/10 igra za nemški EHC Waldkraiburg.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 15
| 1
| 2
| 3
|
| 36
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Dragon Presov
| Extraliga U18 (SVK)
| 03/04
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| 0
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Puget Sound Tomahawks
| Jr.B
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +5
| 6
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 16
| 1
| 1
| 2
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 2
| 0
| 2
| -2
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 4
| 5
| 9
|
| 22
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 21
| 8
| 7
| 15
|
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 08/09
|
| 3
| 7
| 2
| 9
| +8
| 0
|
| 1
| 5
| 3
| 8
| +13
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 298
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti Rungsted IK
Hokejisti EHC Waldkraiburg
Ljubljanski športniki